Князь Михаил Владимирович Долгоруков ( — ) — один из «верховников», действительный тайный советник, сенатор, губернатор Сибири и Казани.

Рюрикович в XXV колене, из княжеского рода Долгоруковых. Отец В. М. Долгорукова-Крымского и дед Я. А. Брюса.

Сын боярина Владимира Дмитриевича Долгорукова и Татьяны Тимофеевны урождённая Ладыгина. Имел братьев: фельдмаршала В. В. Долгорукова. Юрия, Сергея, Ивана, Владимира и сестёр: Ксения —жена сибирского царевича Дмитрия Алексеевича и Фёдосья — жена генерал-поручика Петра Михайловича Голицына.

Племянник полководца Ю. А. Долгорукова,

Служба Петру I 
Из жильцов пожалован в стольники (25 декабря 1685-1692). Указано ему сопровождать Государей в их поездках (ноябрь 1688). Участвовал в Крымском походе 1689 года, в полку своего отца. Дневал и ночевал при гробе царя Ивана V Алексеевича (1696). Комнатный стольник. При учреждении Петром Великим Сената, был в числе первых девяти сенаторов (22 февраля 1711). Насколько важно это назначение, можно судить из того, что клятвенное обещание, по которому сенаторы присягали (02 марта 1711) в Успенском соборе, в присутствии Петра I и рязанского митрополита Стефана, было сочинено самим царём. Сенаторы собственноручно подписались под присягой и были поздравлены царём в новом звании. На свадьбе Н. М. Зотова был в венецианском платье с «парой свирелей», а по другому списку с «чёрными дудочками» (1715). 

Во время следствия над царевичем Алексеем Петровичем, на него пало подозрение, что он способствовал его побегу (1718). По приказанию царя, у дома поставлен караул (17 февраля 1718), арестован (16 марта 1718) и отвезён из Петербурга в Москву. Смягчению его участи содействовало, по-видимому, письмо к царю князя Я. Ф. Долгорукова, в котором он указывал на верность всего своего рода царю, вспоминал смерть дяди и брата во время стрелецкого бунта и пребывание своё с царём в Троице-Сергиевом монастыре. Не оправдывая Долгорукова, он писал, что, может быть, он виновен в неумышленном произнесении каких-нибудь дерзновенных слов и достоин за это наказания, но не такого, как злодеи, с умыслом что-либо сделавшие. Благодаря такому сильному заступничеству, Долгоруков был сослан не в Сибирь, а в одну из своих деревень, где прожил три года. Получил дозволение приехать в Москву (09 января 1721).

Последовал царский указ Сенату о назначении Долгорукова губернатором в Сибирь на место князя А. М. Черкасского (15 января 1724). Не успел ещё Долгоруков отправиться на место своего нового назначения, как скончался Петр I Великий, а потому он поехал в Тобольск уже после коронации императрицы Екатерины I. Произведён в тайные советники (23 марта 1727). Ko двору возвратился при Петре II (04 сентября 1728). Произведён в действительного тайного советника и вступил в члены Верховного тайного совета (06 апреля 1729).

«Кондиции» и опала 

По кончине Петра II, участвовал в ночном совещании в Лефортовском дворце о престолонаследии и составлении подложного духовного завещания императора (19 января 1730), участник в избрании курляндской герцогини Анны Иоановны, разработке в первоначальной редакции «пунктов», ей предложенных, и в окончательной выработке «кондиций» об ограничении власти Анны Иоанновны. 

Назначен губернатором в Астрахань (08 апреля 1730), а месяц спустя сослан на житье в свою боровскую деревню. По делу подложного завещания, за то что знали и не донёс, приговорён к смертной казни, однако был только сослан.

Определён в Казань генерал-губернатором (28 ноября 1730), отрешён от должности и вместе с братом своим, фельдмаршалом князем В. В. Долгоруковым, сослан в Нарву (23 декабря 1731). По решению особого «генерального собрания», образованного для рассмотрения «государственных воровских замыслов Долгоруких» (1739), отправлены в пожизненное заточение в Соловецкий монастырь, с запрещением выходить куда бы то ни было кроме церкви (12 ноября 1739). Содержался в Шлиссельбурге (10 июля 1741), на содержание приказано отпускать по 1 рублю в день.

Старость 

Императрица Елизавета Петровна, вступив на престол, в 1741 году возвратила ему свободу, чин действительного тайного советника и звание сенатора, 1742 году и имения. Последние годы жил в Москве, где в ноябре 1750 года умер. Видевшая его в 1748 году великая княгиня Екатерина Алексеевна вспоминала: В то же время князь Пётр Долгоруков писал, что «Михаил Владимирович был человеком ограниченным, без всякого образования, беспредельно тщеславным, а его крайняя самонадеянность была сравнима с полной его ничтожностью». Погребён в Богоявленском монастыре.

Семья 
Жена: княжна Евдокия Юрьевна урождённая Одоевская (1675—16.04.1729), дочь боярина Ю. М. Одоевского и Анастасии Фёдоровны урождённой княжны Хворостининой. Погребена с мужем в Богоявленском монастыре.

В браке имели четырёх сыновей и четырёх дочерей:
 Анна Михайловна (6.07.1694—23.06.1770) — замужем за Львом Александровичем Милославским (1700—1746).
 Сергей Михайлович (1695—1763) — учился в Голландии, служил в гвардии (с 1722), генерал-майор (с 1743).
 Анастасия Михайловна (1700—28.07.1745) — замужем за генерал-поручиком графом Александром Романовичем Брюсом (1704—1760), их сын генерал-аншеф Яков Брюс.
 Евдокия Михайловна (1708—25.08.1749)
 Александр Михайлович (1714—1750)
 Aгpaфенa Михайловна (1716—1775)
 Василий Михайлович (1722—1782) — генерал-аншеф, главнокомандующий Московским гарнизоном.
 Пётр Михайлович (1724—1737)

Отзывы современников 

Князь Михаил Долгоруков, брат фельдмаршала, был такой тщеславный человек, какого я не встречал никогда; для него все было безделица; но вместе с сим он готов был сделать все, чтобы достичь до своей цели. Ума у него было немного; он лгал ужасным образом; был коварен; не любил никого и скуп до чрезвычайности — словом, в нем не было ничего путного.

Литература 

 Сост. Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 3. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1907 г. Долгоруков Михаил Владимирович. стр. 69-70.

Примечания 

Михаил Владимирович
Действительные тайные советники
Казанские губернаторы
Сибирские губернаторы
Сенаторы Российской империи